Il singolare del torneo di tennis Kuala Lumpur Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sandon Stolle che ha battuto in finale Jeremy Bates 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Christian Saceanu (secondo turno)
 John Fitzgerald (primo turno)
 Sandon Stolle (Campione)
 Marcos Ondruska (primo turno)

 Patrick Baur (primo turno)
 Jeremy Bates (finale)
 Martin Laurendeau (secondo turno)
 Brett Steven (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Challenger 1992